«Боевые свиньи» () — военный боевик режиссёра Райана Литтла. Премьера фильма состоялась 23 мая 2015 года на кинофестивале «GI Film Festival» в Вашингтоне. В фильме приняли участие такие известные актёры — Дольф Лундгрен и Микки Рурк, и менее известные Люк Госс и Райан Келли.

Сюжет 
Отряду пехоты Армии США, известному как «Боевые свиньи», необходимо отправиться в тыл врага, чтобы уничтожить оружие нацистов, с помощью любых доступных средств. Лейтенант Джек Вожик (Люк Госс) и капитан французского легиона Ганс Пиколт (Дольф Лундгрен) помогают солдатам подготовиться перед выполнением этого задания.

В ролях

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
 Фильм на сайте Rotten Tomatoes

Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы США 2015 года
Военные фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы Райана Литтла